Луговой — опустевший посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Нижнепавлушкинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 6 километров на юг от центра сельсовета села Нижнепавлушкино.

История 
Посёлок основан в 1922 году как поселение вновь образованной сельхозартели.

Население 
Население составляло 35 человек в 2002 году (мордва 71 %, русские 29 %), 0 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района